Denumirea de Jitnița se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Jitnița, un sat în comuna Dobricika, regiunea Dobrici;
 Jitnița, un sat în comuna Cernoocene, regiunea Kărdjali;
 Jitnița, un sat în comuna Kaloianovo, regiunea Plovdiv;
 Jitnița, un sat în comuna Provadia, regiunea Varna.